Ньюфаундленд:
 Ньюфаундленд («новознайдена земля») — острів біля північно-східних берегів Північної Америки, частина канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.
 Ньюфаундленд і Лабрадор — провінція Канади
 Ньюфаундленд (порода собак)
 Ньюфаундленд (домініон), незалежна держава (1907–1949)
 HMS Newfoundland — крейсер КВМФ Великої Британії